Strzegocin (gromada w powiecie kutnowskim) (łęczycki/kutnowski)
 Strzegocin (gromada w powiecie pułtuskim)